Thạnh Mỹ (doorverwijspagina)
 Thành Mỹ
 Thanh Mỹ (doorverwijspagina)